Märrsprängaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Märrsprängaren (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (0,9 ha)
Märrsprängaren (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn